HMS Defence (1763) – vascello da 74 cannoni varato nel 1763, attivo durante la guerra d'indipendenza americana e le guerre rivoluzionarie francesi, naufragato nel 1811.
 HMS Defence (1815) – vascello da 74 cannoni varato nel 1815 e radiato nel 1857.
 HMS Defence (1861) – fregata corazzata varata nel 1861 e posta in riserva nel 1890; rinominata HMS Indus nel 1898 e adibita a compiti di scuola, fu radiata nel 1935.
 HMS Defence (1907) – incrociatore corazzato della classe Minotaur, varato nel 1907 e affondato nel 1916 nel corso della battaglia dello Jutland.